Polichinelle est un personnage de la Commedia dell'arte ainsi qu'une marionnette.  Polichinelle parlait à qui voulait l'entendre en plus d'être menteur et parfois cruel. Voir aussi : un secret de Polichinelle.
 En typographie, on appelle polichinelle la représentation réduite ou à l'échelle d'un document comportant textes, images et illustrations mis en pages. Ce document permet de visualiser l'aspect final de l'ouvrage avant de passer à l'étape de production.
 Polichinelle est également le nom donné à une statuette féminine en stéatite verte datée du gravettien, découverte par Édouard Piette.
 Polichinelle est le titre d'une chanson de Chantal Goya.
 Polichinelle est le titre d'une chanson de France Gall (1967).
 Polichinelle est le titre d'une chanson de Rone et Flavien Berger (2021).
 En français familier (argot), l'expression « avoir un polichinelle dans le tiroir » signifie être enceinte.
 C'est aussi le nom donné à un dispositif scénique permettant de dérouler un fond de scène moyennant une barre cylindrique autour de laquelle s'enroule ou se déroule une toile, en tirant ou en lâchant une corde enroulée dans une extrémité autour de la barre dans le sens opposé de la toile.
 À Fosses-la-Ville (Belgique), le carnaval du Laetare est connu depuis le  pour la sortie des Chinels (nom qui serait une contraction de polichinelle), dont le costume est directement inspiré de celui du polichinelle.

Imprimerie